Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1908, které se konaly v Londýně v Anglii od 27. dubna 1908 do 31. října 1908. Těchto her se zúčastnilo 2008 sportovců ze 22 zemí v 110 disciplínách v 18 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1908 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1908
1908